San Siagrio, vescovo di Nizza (VIII secolo)
San Siagrio, vescovo di Autun